Kardinaldekan (eigtl. Dekan des Heiligen Kollegiums, lat. Decanus Sacri Collegii) ist die Bezeichnung für den Vorsitzenden des Kardinalskollegiums.

Namensliste 
Die folgende Liste stellt alle Dekane des Kardinalskollegiums vor.

Weblinks 
 

!Dekane des Kardinalskollegiums
!
en:Dean of the College of Cardinals
it:Decano_del_collegio_cardinalizio